Jagir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jagir, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Jagir, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar